Gouin steht für:
 Gouin (Ethnie), Ethnie aus Westafrika

Gouin  ist der Familienname folgender Personen:
 Ernest Goüin (1815–1885), französischer Ingenieur und Industrieller
 Félix Gouin (1884–1977), französischer Politiker
 François Gouin (1831–1896), französischer Sprachlehrer
 Léon Mercier Gouin (1891–1983), kanadischer Politiker
 Lomer Gouin (1861–1929), kanadischer Politiker
 Paul Gouin (1898–1976), kanadischer Politiker